El término cuadrante puede hacer referencia a: 

Cuadrante, cada una de las cuatro regiones en que los ejes de un sistema cartesiano dividen un plano.
Cuadrante, un marco, tradicionalmente cuadrado, utilizado en ecología y geografía.
Cuadrante, antiguo instrumento utilizado para medir ángulos en astronomía y navegación.
Cuadrante de Davis, instrumento inventado en el siglo XVI que sustituyó al astrolabio.
Cuadrante de Gunter, instrumento diseñado por Edmund Gunter a comienzos del siglo XVII.
Cuadrante, antigua moneda romana, equivalente a un cuarto de as.
Cuadrante de Achaz, reloj de sol construido cerca del VII a. C.
Cuadrante de Pegaso, asterismo (o seudo constelación) visible durante el otoño del hemisferio norte
Cuadrante galáctico, en el universo ficticio de las series de televisión y películas Star Trek, una de las cuatro divisiones de la Vía Láctea.
Cuadrante lunar.
Cuadrante solar.
Cuadrante de reloj analógico.